Ez a lista az aktív NFL-csapatok eredményeit tartalmazza.

Források 
 NFL-csapatok eredményei

NFL-csapatok szezonjai
Amerikai futballal kapcsolatos listák